Пръстен може да се отнася за:

 Пръстен, бижу, носено на ръката
 Пръстен (алгебра)
 Планетарен пръстен (например пръстените на Сатурн)
 Пръстен (село), село в община Валандово, Северна Македония